Dobell ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Macpherson Dobell (1869–1954), kanadisch-britischer General
 Clifford Dobell (1886–1949), britischer Biologe
 Richard Reid Dobell (1836–1902), britisch-kanadischer Unternehmer und Politiker
 Sydney Thompson Dobell (1824–1874), englischer Poet und Kritiker
 William Dobell (1899–1970), australischer Maler und Bildhauer

Dobell steht ferner für:
 Division of Dobell, australischer Wahlkreis in New South Wales, benannt nach William Dobell

Siehe auch:
 Dobelle